Димитриос Стергиос Лаллас () — видный греческий композитор классической музыки и пианист XIX - XX веков. Ученик и друг Рихарда Вагнера.

Молодость 
Димитриос Лаллас родился в 1848 году в Османской Македонии, в селе Магарево, недалеко от города Монастири. 
Село населялось преимущественно латиноязычными и грекоязычными валахами. 
Начальное образование получил в греческой школе села (создана в 1845 году). 
Продолжил учёбу в Монастири, Салониках и Афинах. 
Музыкальное образование продолжил в Женеве (1865 г.), Вене и Мюнхене (1868) и, главным образом, в Байройте.

Германия 

В 1874 году Лаллас познакомился с Рихардом Вагнером и его женой Cosima Liszt. Это знакомство сыграло ключевую роль в музыкальном развитии Лалласа. 
Как писала Cosima в своём дневнике, молодой Лаллас приходил в дом супругов Вагнер почти ежедневно, изучал музыку с Рихардом, после чего втроём они обсуждали различные музыкальные вопросы. В свою очередь, чета Вагнеров часто бывала в доме Лалласа и в ходе одного из .этих посещений познакомилась с одним из братьев Лалласа. 
Став любимым учеником Вагнера, Лаллас принял участие в августе 1876 года, в качестве второго дирижёра оркестра, в первой постановке тетралогии Кольцо нибелунга в Байройте. 
В знак признания его вклада в это событие, имя Лалласа выбито на мемориальной плите в перистиле театра Байрота. 
Исследовательница К. Каллицунаки считает, что тайная любовь Лалласа к супруге Вагнера является наиболее вероятной причиной почему он покинул Мюнхен, где перед ним открывались блестящие профессиональные перспективы. 
В 1877 году Лаллас переехал в Зальцбург, где работал дирижёром, после чего уехал в Афины, где работал преподавателем музыки.

Македония 

Лаллас продолжил работать преподавателем музыки на родине, в Монастири, а затем в Халкинской богословской школе.
Источники описывают его обаятельной личностью, что делало его видным женихом в салонах Вены и Константинополя, однако Лаллас отказался связать себя семейными узами. 
В 1881 году он принял решение обосноваться в столице Османской Македонии, городе Фессалоники. 
Здесь он развил деятельность в качестве композитора, а также в качестве преподавателя фортепиано и композиции. 
Он также преподавал пение в салоникской греческой Школе благородных девиц и одновременно давал частные уроки богатым барышням. 
Он руководил также оркестрами и хорами греческих культурных обществ македонской столицы – “Общества друзей муз”, “Орфея” и “Аполлона”.

В тот же период он написал песни, хоровые работы, одну оперу и несколько оркестровых произведений. Одно из оркестровых произведений «Македонский Пеан» (‘’Μακεδονικός Παιάν’’) свидетельствует о том, что Борьба за Македонию не оставила его безучастным. 
Лаллас представил эту работу идеологу борьбы за греческую Македонию Иону Драгумису, с просьбой передать её Иосифу Кесарису, для исполнения на (внеочередной) Олимпиаде 1906 года в Афинах. 
В конечном итоге ‘’Македонский пеан’’ был исполнен 21-02-1907 в Клубе военного гарнизона Афин оркестром Королевской гвардии, под руководством Иосифа Кесариса.

Среди салоникских учеников Лалласа был будущий известный композитор и пианист Эмилиос Риадис. 
Много позже, в 1909 году, находясь на учёбе в Мюнхене, Риадис написал стихотворение «Сова», посвящённое «моему великому учителю, Димитрису Лалласу».

Лаллас стал также известен и как композитор детских песен

Димитриос Лаллас умер в Монастири в 1911 году, заразившись холерой. 
В том же году, один из его учеников, Сотирис Грекос, создал в Салониках первую частную консерваторию.

Память 
Димитриос Лаллас издал очень малое число своих работ. 
Во время Первой мировой войны, в 1917 году, семья Лалласа отправила его работы для издания в Италию. 
К сожалению, пароход, с которым работы были отправлены, был торпедирован немецкой подводной лодкой при выходе из Салоник. Сохранились очень немногие образцы работы композитора.

Однако и эти образцы дают возможность оценить качественный уровень его работ. Лаллас имеет особоей значение в музыкальной истории Салоник, поскольку является основателем традиции профессионального музыкального искусства, которая непосредственным образом связана с музыкальной традицией Центральной Европы.

Ссылки 

Композиторы Греции
Пианисты Греции
Пианисты XIX века
Пианисты XX века
Композиторы Османской империи